Bashan ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bashan (Connecticut), im Middlesex County
 Bashan (Ohio), im Meigs County
 Bashan (South Carolina), im Jasper County

Bashan ist außerdem der Name mehrerer Orte in der Volksrepublik China:

 Bashan (Chengkou) (巴山镇), Großgemeinde im Kreis Chengkou der Stadt Chongqing
 Bashan (Chongren) (巴山镇), Großgemeinde im Kreis Chongren der Provinz Jiangxi
 Bashan (Ningqiang) (巴山镇), Großgemeinde im Kreis Ningqiang der Provinz Shaanxi
 Bashan (Zhenba) (巴山镇), Großgemeinde im Kreis Zhenba in der Provinz Shaanxi

Sonstiges:
 Bashan Brook, Fließgewässer im Windsor County, Vermont
 Bashan Lake, See im Middlesex County, Connecticut

Siehe auch:
 Baschan
 Basan
 Basham